Amerikai Egyesült Államok
 Harney (Maryland)
 Harney (Minnesota)
 Harney (Oregon)